Адамо́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Адам.

Адамовичи — дворянский род.

Известные носители 
 Адамович, Адам Фердинанд (1802—1881) — российский медик, профессор Виленской медико-хирургической академии
 Адамович, Алдис — депутат 13 Сейма 2 ЛР, сопредседатель Латгальская партия совместно с Лачплесис, Янис Антонович.
 Адамович, Алексей Николаевич (1904—1979) — советский гидростроитель, доктор технических наук, профессор.
 
 Адамович, Андрей Васильевич (1891—1948) — сотрудник ГПУ при НКВД.
 Адамович, Антон Евстафьевич (1909—1998) — белорусский литературовед, историк, публицист, прозаик, доктор филологии.
 Адамович, Богуслав (1870—1944) — польский писатель, поэт и художник движения Молодой Польши.
 
 Адамович, Василий Иванович (1856—после 1917) — русский правовед.
 Адамович, Виктор Куартович (род. 1944) — латвийский шашист, тренер, организатор, спортивный функционер, спортивный журналист.
 Адамович, Владимир Дмитриевич (1872—1941) — русский архитектор, реставратор, представитель московского модерна и неоклассицизма.
 Адамович, Вячеслав Антонович (1864—1939?) — деятель белорусского национального движения.
 Адамович, Галина Евгеньевна (род. 1955) — профессор учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».
 Адамович, Георгий Викторович (1892—1972) — русский поэт-акмеист и литературный критик, переводчик.
 Адамович, Дмитрий Олегович (род. 1994) — казахстанский спортсмен-ориентировщик.
 Адамович, Елена Михайловна (1890—1974) — балерина, солистка Большого театра, Заслуженная артистка Республики.
 
 Адамович, Иосиф Александрович (1896—1937) — один из руководителей борьбы за советскую власть в Белоруссии.
 Адамович, Ирена (1910—1963) — польская общественная деятельница, участник подполья времён нацистской оккупации, праведник мира.
 Адамович, Лев Михайлович (1884—1960) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 
 Адамович, Максим Борисович (род. 1980) — российский легкоатлет.
 
 Адамович, Ненад (род. 1989) — сербский футболист, полузащитник футбольного клуба «Нёман» (Гродно).
 Адамович, Николай Исидорович (1868—1942) — российский физик и химик, соратник Д. И. Менделеева.
 Адамович, Павел (1965—2019) — мэр города Гданьск (Польша) и партийный деятель «Гражданской платформы».
 Адамович, Роман Сергеевич (род. 1945) — советский, украинский художник театра и кино, живописец и график.
 
 Адамович, Славомир Генрихович (род. 1962) — белорусский поэт и общественный деятель.

Составные фамилии 
 Адамович-Иодко, Николай Владимирович (1915—2002) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.

См. также

Примечания